Vorleser steht für:

 Person, die einen Text vorträgt, siehe Rezitation
 Lesepate, Person, die Leseförderung betreibt
 Vorleser.net, Website mit kostenlosen Hörbüchern

 Der Vorleser steht für:
 Der Vorleser, Roman von Bernhard Schlink (1995)
 Der Vorleser (Film), Romanverfilmung von Stephen Daldry (2008)

Siehe auch:
 Vorleser Schmidt Hörbuchverlag